Лозо:
 Лозо, Вячеслава Иванович (род. 1954) — советский и украинский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Лозо, Иван Афанасьевич (1920—1990) — советский учёный юрист, кандидат юридических наук, профессор.
 Лозо, Игор (Igor Lozo; род. 1984) — хорватский футболист.
 Лозо, Поль Огюстен (Paul Augustin Lozeau; 1758—1816) — французский революционер, член Конвента.
 Лозо, Сара (Sara Lozo, род. 1997) — сербская волейболистка.

См. также